Бачманов — русская фамилия. Известные носители:

 Бачманов, Андрей Маркович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 441; 26 ноября 1785.
 Бачманов, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 664 (349); 28 августа 1789.
 Бачманов, Пётр Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 1400; 26 ноября 1802.

 Бачманова, Ольга Владимировна (1887—1968) — русская артистка-любительница.

См. также 
 Бачмановы
 Бачманово
 Бачмановка